

Persone
Abdulrahman Mousa (1981) – ex calciatore kuwaitiano
Ahmad Mousa (1982) – ex calciatore qatariota
Ahmed Mousa (1976) – ex calciatore kuwaitiano
Daoud Mousa (1982) – cestista qatariota
Gader Mousa (1982) – ex calciatore qatariota
Guma Mousa (1978) – calciatore libico

Altro
 Mousa – isola dell'arcipelago delle Shetland, in Scozia, Regno Unito
 12130 Mousa – asteroide della fascia principale